Bridgestone Doubles Championships 1982 przeniesiono z Tokio i po raz pierwszy został rozegrany na dywanowych kortach w hali w Fort Worth, w dniach 15–18 kwietnia 1982 roku. Broniące tytułu Sue Barker i Ann Kiyomura odpadły w półfinale z późniejszymi nowymi mistrzyniami Martiną Navrátilovą i Pam Shriver.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1982 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
1982 w Stanach Zjednoczonych
Fort Worth